Александр Скашгорд — шведський актор, режисер, сценарист.
 Білл Скашгорд — шведський актор, найбільш відомий за роллю Романа Годфрі у телесеріалі «Гемлокова Штольня».
 Стеллан Скашгорд — шведський актор театру і кіно, призер Берлінського кінофестивалю.

Прізвища